Ло де Нава има више значења:

 Ло де Нава (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ло де Нава (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику